Die japanische Formel-4-Meisterschaft 2018 (offiziell F4 Japanese Championship certified by FIA 2018) war die vierte Saison der japanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 14 Rennen, die Meisterschaft begann am 7. April in Mimasaka und endete am 11. November in Motegi. Yuki Tsunoda gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Dome F110. Als Motor kam der TOM’S-Toyota 3ZR zum Einsatz. Die Reifen stammten von der Sumitomo Rubber Industries unter dem Markennamen Dunlop.

Rennkalender 

Es gab sieben Rennwochenenden mit je zwei Rennen, alle Rennwochenenden fanden im Rahmen der Super-GT-Veranstaltungen statt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keinen Punkt für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der japanischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2018
Motorsportsaison 2018